Eiserner Heinrich bezeichnet:
 ein Märchen der Brüder Grimm, siehe Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich
 eine 3,90 m hohe Holzfigur, die Heinrich den Löwen darstellt, siehe Heinrich der Löwe in Eisen
 Graf Heinrich II. (Holstein-Rendsburg), genannt Heinrich der Eiserne